Johann Simon Mayr (1753-1845), compositor alemany
 Simon Mayr (1573-1624), matemàtic i astrònom alemany